Военно-морские силы Китайской Республики (; pinyin: Zhōnghuá Mínguó Hǎijūn; ) — один из видов Вооружённых сил Китайской Республики. Префикс кораблей ROCN — ROCS (Republic of China Ship); в прошлом использовался префикс CNS (Chinese Navy Ship). В состав ВМС входит корпус морской пехоты.

История 
Морская пехота ВМС Тайваня была создана в сентябре 1947 года. Подводные силы сформированы в 1974 году после принятия на вооружение двух дизельных подводных лодок типа GUPPI II, закупленных в США.

Появление в составе ВС Тайваня морской авиации можно отнести к 1977 году, когда в ВВС было создано первое вертолётное подразделение, подчинённое в оперативном плане командованию ВМС. В 1999 году состоялась передача вертолётов и самолётов, действовавших в интересах флота, из ВВС в ВМС. К этому же времени относится и создание командования морской авиации.

12 декабря 2022 года Министерство национальной обороны Тайваня сообщило о намерении вооружить корветы дополнительными противокорабельными пусковыми установками«Сюнфэн-3». Всего к переоснащению планируются 10 судов.

Организационный состав 
Возглавляет ВМС командующий, которому подчинены штаб и командования: флота, морской авиации, морской пехоты, береговых ракетно-артиллерийских войск, военно-морских районов и тыла.

Пункты базирования 

 Военно-морская база Су Ао на северо-востоке Тайваня.
 Военно-морская база Цзо Ин в районе Гаосюн.

Подразделения морской пехоты размещены на островах Матсу, Кайман и Тунгвин, а также в районе столицы Тайбэй.

Личный состав 
Согласно данным справочника Jane’s Fighting Ships за 2002—03 годы, в военно-морских силах проходит службу 48,5 тысяч человек (из них 15 тысяч — в морской пехоте). В резерве числится 67,5 тысяч человек (из них 35 тысяч — в морской пехоте).

Система подготовки личного состава ВМС, созданная с помощью американских военных советников, по мнению командования ВМС, фактически полностью удовлетворяет потребности флота в командных и технических кадрах.

Основным учебным заведением, осуществляющим подготовку офицерского состава, является Китайская военно-морская академия с четырёхгодичной программой обучения.

Офицеры также имеют возможность получения высшего военного образования в командно-штабном колледже при Университете национальной обороны.

Подготовка унтер-офицерского состава ведётся в учебных частях ВМС.

Офицеры и унтер-офицеры ВМС проходят службу по контракту. Продолжительность действительной срочной службы 20 месяцев.

Боевой состав 
Большинство кораблей закуплено в США, несколько кораблей были построены в Китайской Республике по лицензии. Фрегаты типа «Лафайет» закуплены во Франции, подводные лодки типа «Звардвис» — в Нидерландах.

Надводные корабли 
На данный момент, основу боевого построения ROCN составляют:
 четыре эскадренных миноносца типа «Ки Лунг» (Kee Lung) — купленные в 2005 году у США: «Ки Лун» (DDG-1801), «Су Ао» (DDG-1802), «Цзо Ин» (DDG-1803), «Ма Конг» (DDG-1805).
 восемь фрегатов проекта «Cheng Kung» — лицензионные американские корабли типа «Оливер Хазард Перри». Ещё четыре фрегата ROCN планирует получить к 2015 году.
 восемь фрегатов «Chi Yang» — старые американские фрегаты типа «Нокс».
 шесть фрегатов класса «Канг Динг» — фрегаты французской постройки типа «Лафайет»: Kang Ding (康定, FFG-1202), Si Ning (西寧, FFG-1203), Kun Ming (昆明, FFG-1205), Di Hua (迪化, FFG-1206), Wu Chang (武昌, FFG-1207) и Chen De (承德, FFG-1208)

Подводные лодки 

В составе ROCN четыре подводные лодки:
 две весьма совершенные подлодки типа «Hai Lung» — построенные в 1980-х в Голландии (планировали построить четыре, но из-за протестов КНР Голландия расторгла контракт) подводные лодки типа «Звардвис»:
 Hai Lung (SS-793), 1987 года постройки
 Hai Hu (SS-794), 1988 года постройки
 две лодки класса Tench, построенные в США в 1945 году. Используются как учебные и условно-боевые корабли.

В 2001 году Тайвань заказал в США восемь дизель-электрических подлодок, однако эти лодки вплоть до 2012 года поставлены не были, в связи с чем в 2012 году тайваньская судостроительная компания CSBC Corporation предложила тайваньскому военному ведомству проектирование и строительство подводных лодок.

Тайвань планирует построить к 2020 году 9 новых подводных лодок типа IDS, которые должны заменить 2 устаревшие субмарины типа Hai Shih, возраст которых превысил 50 лет.

Ракетные катера и патрульные корабли 

Тайвань имеет 45 небольших военных кораблей:
 31 ракетный катер типа «Kuang Hua VI», вооруженный четырьмя ракетами HF-II. Построены в 2005—2012 годах.
 12 патрульных кораблей класса Ching Chiang.
 12 лёгких патрульных канонерок.

Тральщики 
Всего в ВМС Китайской Республики восемь тральщиков: четыре класса Aggressive постройки США и четыре класса Yung Feng, которые были построены под видом гражданских кораблей.

В 2012 году должны были быть получениы ещё два тральщика типа «Оспри» (Osprey) из США. Стоимость каждого корабля для ВМС Тайваня составляет 53 миллиона долларов.

Десантные корабли 
В ВМС Китайской Республики 15 десантных корабля:
 один десантный корабль-док типа «Анкоридж», бывший американский USS Pensacola (LSD-38), 1969 года постройки.
 один десантный корабль-док типа «Каса Гранде», бывший американский USS Comstock (LSD-19), 1945 года постройки.
 два больших десантных корабля типа Newport, американские, 1972 года постройки.
 одиннадцать десантных кораблей класса LSM-1 и класса LST-1, американские, 1942—1945 годов постройки.

Суда обеспечения 
В составе сил поддержки Тайвань имеет одно судно комплексного снабжения, два танкера, три буксира и четыре транспортных корабля и одно океанографическое судно.

ВМС Китайской Республики (Тайваня) в своем пресс-релизе сообщили, что 22 декабря 2012 года тайваньской судостроительной корпорацией CSBC Corporation будет заложено для тайваньского флота новое большое судно комплексного снабжения Jen Xian (禎祥). Судно предназначено для снабжения корабельных группировок в открытом море и должно быть передано ВМС Тайваня в 2015 году.

Авиация флота 

В составе эскадрилий ВМС имеются:
 26 патрульных противолодочных самолётов Grumman S-2 Tracker.
 1 патрульный противолодочный самолёт Lockheed P-3 Orion. Ещё 3 должны поступить на вооружение до конца 2013 года, 5 — в 2014, и 3 — в 2015 году. Всего, в США, заказанно 12 новых патрульных самолётов, для замены Grumman S-2 Tracker.
 19 вертолётов Sikorsky SH-60 Seahawk
 9 вертолётов McDonnell Douglas MD 500 Defender

Техника и вооружение 
В 2011 году тайваньские ВМС начали принимать на вооружение новую сверхзвуковую противокорабельную ракету (ПКР) «Сюнфэн-3» (Hsiung Feng III) собственного производства. Первоначально такими ПКР планируется оснастить 15 боевых кораблей, а затем мобильные береговые установки. ПКР способна развивать скорость до М=2 и поражать цели в радиусе 130 км.

Флаги кораблей и судов

Знаки различия

Морская пехота 

Морская пехота ВМС Тайваня была создана в сентябре 1947 года и изначально включала 66-ю и 99-ю дивизии, отдельный танковый полк и полк тылового обслуживания.
В 1996 году, в ходе военной реформы, структура командования морской пехоты претерпела изменения.

Состав морской пехоты:
 три бригады (66-я, 77-я, 99-я)
 три группы амфибий

На вооружении морской пехоты находятся танки М60 и M41, плавающие БТР различной модификации (в том числе AAV7), плавающие бронированные штурмовые машины LVT-5, вертолёты Hughes OH-6 Cayuse, орудия полевой артиллерии и миномёты, а также противотанковые и зенитные ракетные средства.

В морской пехоте силы специальных операций представлены ротой боевых пловцов, называемой «Морскими драконами» (Sea Dragons), которая входит в состав 101-го разведывательного десантного батальона.

Ранее имевшийся отряд подводного разминирования UDT в настоящее время расформирован.

Перспективы развития 
Согласно плану развития, военно-морские силы (35 тысяч человек) к 2020 году будут насчитывать 168 кораблей основных классов, в том числе: 10 подводных лодок, 9 эсминцев, 37 фрегатов, 83 противолодочных ракетных катера, 12 тральщиков, 17 десантных кораблей, а также 205 десантно-высадочных средств, 100 плавающих бронетранспортёров, 19 вспомогательных судов и 5 батарей противокорабельных ракет для обороны побережья.

Оценка сил 
Китайская Республика на острове Тайвань, образовавшаяся в 1949 году в результате отделения от Китая после гражданской войны, занимает важное геостратегическое положение, что предопределяет особую роль острова в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Флот Тайваня уступает Южному и Восточному флоту КНР по эсминцам и фрегатам более чем в два раза, по десантным кораблям — в 3 раза и по неатомным подводным лодкам — в 8 раз. Правительство Тайваня пытается компенсировать отставание и в 2011 г. выделило на кораблестроительные программы 16 млрд долл., которые предполагается освоить в течение 20 лет.

В действительности сама возможность выживания ВМС Тайваня в случае военного столкновения с КНР и при невмешательстве США представляется маловозможной. Мощь ПВО и ПЛО тайваньского флота недостаточна даже для обеспечения береговой обороны.

Особые надежды Тайбэй возлагает на военно-техническое сотрудничество с США, особенно в отношении покупки подводных лодок, авиации и ракетного вооружения. Подобное сотрудничество неизменно вызывало крайне острую реакцию со стороны Пекина. Существует возможность того, что в ближайшей перспективе Вашингтон воздержится от обострения американо-китайских отношений и не будет наращивать продажу оружия Тайваню.

Тайваньские корабли основных классов имеют высокие ударные возможности (за счёт наличия сверхзвуковых ПКР), адекватную дальнюю противовоздушную оборону, но имеют серьёзные недостатки в области ПВО самообороны.

См. также 
 Военно-морские силы КНР

Примечания

Ссылки 
 О состоянии ВМС Тайваня по состоянию на 1897 года — статья капитана 2 ранга Ю. Чарушникова «Военно-морские силы гоминьдановцев на Тайване» в журнале «Зарубежное военное обозрение» № 2 1987
 Фотографии, сделанные во время экзамена водолазов-разведчиков подразделения боевых пловцов «Морские драконы» морской пехоты Тайваня